Hamina kan dels syfta på:

 Hamina – det finska namnet på en stad vid Finska viken i landskapet Kymmenedalen, se Fredrikshamn, Finland
 Hamina-klassens robotbåtar – en fartygsklass bestående av robotbåtar som används av den finska marinen